LSH peut faire référence à :

 Locality sensitive hashing, algorithme de recherche informatique ;
 ENS-LSH, une ancienne école normale littéraire française, aujourd'hui fusionnée dans l'ENS de Lyon ;
 khâgne LSH, l'une des deux possibilités de deuxième année de classe préparatoire A/L ;
 Lunar Surface Habitat, habitat lunaire.